Za'roura är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Tanger-Tétouan, i den norra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Rabat. Za'roura ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Za'roura är huvudsakligen kuperad. Za'roura ligger uppe på en höjd. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Za'roura. Runt Za'roura är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Sebt des Beni Zarfet,  km väster om Za'roura. I omgivningarna runt Za'roura  

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Tanger-Tétouan